Диапазо́н (от  — «через все [струны]») — интервал значений какой-либо величины. Существуют несколько различных знаков, которыми может быть обозначен диапазон при письме и печати. Диапазон в переносном значении — объём, охват: знаний, интересов и т. п.

 Диапазон частот
 Диапазон в музыке — охват звуковысот между нижней и верхней границами, допустимыми для голоса человека или музыкального инструмента.

Динамический диапазон:
 Динамический диапазон (техника) — характеристика устройства или системы, предназначенной для преобразования, передачи или хранения некой величины (мощности, силы, напряжения, звукового давления), представляющая логарифм отношения максимального и минимального возможных значений величины входного параметра устройства (системы).
 Динамический диапазон (масс-спектрометрия).
 Динамический диапазон в фотографии, HDRI, High Dynamic Range Imaging — комплекс методов получения, хранения и обработки изображений расширенного динамического диапазона.
 Динамический диапазон фотоматериала, Фотографическая широта — характеристика светочувствительного материала (фотоплёнки, передающей телевизионной трубки, матрицы), а также фотографического процесса в целом в фотографии, телевидении и кино.
 Динамический диапазон (игры), High Dynamic Range Rendering — комплекс методов рендеринга изображений в 3D графике, направленный на имитацию сцен с большим диапазоном яркости.
 Динамический диапазон по компрессии — характеристика радиоприёмного устройства. Отношение точки однодецибельной компрессии к мощности собственных шумов приёмника.

Примечания

См. также 

 
 Контраст — любая значимая или заметная разница, не обязательно измеряемая количественно. Контрастность — степень контраста, чаще всего выраженная количественно в виде безразмерной величины, отношения или логарифма отношений.